Пе́рвая ли́га () — вторая по уровню футбольная лига Латвии. Организацией и проведением соревнования занимается Латвийская футбольная федерация.

Турнир 
В Первой лиге участвует 14 клубов. Каждый клуб играет с другим клубом по два матча (по одной игре дома и на выезде), всего 26 матчей. В общей сложности запланировано 182 игры.

По итогам сезона победитель получает путёвку в Высшую лигу, а обладатель второго места участвует в переходных матчах за место в Высшей лиге.

Две худшие команды вылетают во Вторую лигу, а команда, занявшая 12-е место, участвует в переходных матчах за место в Первой лиге.

В первенстве принимают участие четыре команды дублёров клубов Высшей лиги: они не имеют права на переход в Высшую лигу (напрямую либо через переходные матчи).

Клубы 
В сезоне 2022 года в состав лиги входят перечисленные ниже клубы:

Все призёры

Примечания

Ссылки 
 LFF.lv 

 
Латвия